Thailand Masters 2002 (также известен как Singha Thailand Masters 2002 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Бангкоке, Таиланд, с 4 по 10 марта 2002 года. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Стивена Ли со счётом 9:4.

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Сетка турнира 
 Финал турнира 

2002 год в снукере
Thailand Open